Calderón de la Barca is de achternaam van:
 Pedro Calderón de la Barca, Spaans dramaturg
 Fanny Calderón de la Barca, Schots schrijfster
 Ángel Calderón de la Barca, Spaans diplomaat